Eerste divisie (mannenhandbal) 1985/86
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1985/86